C93 ou C-93 peut faire référence à :
 Borchardt C-93, une arme de poing allemande ;
 Leucémie monocytaire, d'après la classification internationale des maladies ;
 L'amas globulaire NGC 6752 dans la constellation du Paon, noté C93 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres